

Персоналії 

 Абдієль Арройо (1993) — панамський футболіст, нападник.
 Андерсон Арройо (1999) — колумбійський футболіст, захисник.
 Антоніо Арройо (1994) — іспанський плавець, учасник Олімпійських Ігор 2016 року.
 Брайан Бакстер Арройо Лопес (1985) — мексиканський хокеїст, захисник.
 Глорія Макапагал-Арройо (1947) — президент Філіппін з 2001 по 2010 рік.
 Джерод Арройо (2001) — пуерториканський плавець, учасник Олімпійських Ігор 2020 року.
 Йоланда Арройо Пісарро (1970) — пуерториканська письменниця.
 Карлос Альберто Арройо дель Ріо (1893—1969) — еквадорський політичний діяч, президент країни у 1940—1944 роках.
 Луїс Арройо Креспо (1883—1955) — іспанський, андалузький підприємець.
 Маквільямс Арройо (1985) — пуерториканський професійний боксер, чемпіон світу серед аматорів.
 Макджо Арройо (1985) — пуерториканський професійний боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів, чемпіон світу за версією IBF.
 Мічаель Арройо (1987) — еквадорський футболіст, півзахисник.
 Оскар Арройо (1990) — сальвадорський футболіст, воротар.

Географічні об'єкти

Адміністративні одиниці 
 Арройо — муніципалітет Пуерто-Рико.

Див. також 
 23325 Арройо — астероїд головного поясу, відкритий 20 січня 2001 року.